Portellsaurus sosbaynati — вид птахотазових динозаврів надродини Hadrosauroidea, що існував у ранній крейді (130 млн років тому) на території сучасної Європи. Описаний у 2021 році.

Історія 
Нижню щелепу динозавра із зубами виявлено у 1998 році у місцевості Мас-де-Куроллес у муніципалітеті Портель-де-Морелья в провінції Кастельйон на сході Іспанії. Рештки знайдені у відкладеннях формації Маргас-де-Мірамбель. На основі решток у 2021 році описано нові вид та рід Portellsaurus sosbaynati. Родова назва Portellsaurus походить від міста Портель-де-Морелья, де було знайдено голотип. Видова назва sosbaynati відноситься до іспанського геолога Вісенте Сос Байната, який був першим ученим, який отримав звання доктор Honoris causa в Університеті Хауме I.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Європи
Вимерлі тварини, описані 2021